Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2017 im Herrentennis. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 22. bis 25. August 2017 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel Qualifikation
2017